Христова - фамилия. Женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Христова, Иванка (1941—2022) — болгарская легкоатлетка.
 Христова, Йорданка (род. 1943) — болгарская эстрадная певица.
 Христова, Мими (род. 1993) — болгарская спортсменка (вольная борьба).
 Христова, Паша (1946—1971) — болгарская эстрадная певица.
 Христова, Цветанка (1962—2008) — болгарская метательница диска. Составная фамилия 
 Христов-Бакарджиев, Каролин (род. 1957) — американская писательница, арт-историк и куратор. 

 См. также 
 Христов